Por fiction o fictions puede referirse a:

Ficción, escrito en inglés.

Música 
 Fiction Records, discográfica británica.
 "Fiction", canción de Belle and Sebastian, de su álbum Storytelling.
 "Fiction", canción de Avenged Sevenfold, de su álbum Nightmare.
 Fictions, álbum de Jane Birkin.
 Fictions, álbum de Los Vidrios Quebrados.